Sover kan syfta på:

 Sover – ett medvetandetillstånd, se sömn

Geografi

Italien 

 Sover, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar